Niemcy:
 Styrum – dzielnica Mülheim an der Ruhr
 Styrum – dzielnica Oberhausen